In Österreich gab es mehrere Verfassungen:

 Pillersdorfsche Verfassung von 25. April bis 16. Mai 1848
 Oktroyierte Märzverfassung zwischen 1849 und 1851
 Oktoberdiplom zwischen 1860 und 1861
 Februarpatent zwischen 1861 und 1865
 Dezemberverfassung zwischen 1867 und 1918
 Bundesverfassung (Österreich) zwischen 1918 und 1934
 Maiverfassung zwischen 1934 und 1938

 Bundesverfassung (Österreich) ab 1945

Verfassung Österreichs
Verfassungsgeschichte (Österreich)
Osterreich
Verfassung